Skogsskratthärfågel (Phoeniculus castaneiceps) är en fågel i familjen skratthärfåglar inom ordningen härfåglar och näshornsfåglar.

Utbredning och systematik 
Skogsskratthärfågel delas in i två underarter:
 Phoeniculus castaneiceps castaneiceps – förekommer från Liberia till Nigeria
 Phoeniculus castaneiceps brunneiceps – förekommer från Kamerun till Demokratiska republiken Kongo, Uganda och Kenya

Status och hot 
Arten har ett stort utbredningsområde, men tros minska i antal, dock inte tillräckligt kraftigt för att den ska betraktas som hotad. Internationella naturvårdsunionen IUCN listar arten som livskraftig (LC).

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Skratthärfåglar
Fåglar i etiopiska regionen